Sanft entschlafen steht für:
 Sanft entschlafen (Roman), Roman von Donna Leon (1997)
 Donna Leon – Sanft entschlafen, deutscher Fernsehfilm von Sigi Rothemund (2004)
 Sanft entschlafen, deutscher Fernsehfilm von Hartmut Griesmayr (2008), siehe Der Alte #Episoden mit Walter Kreye